Mèxic:
 Sierra Madre Occidental, serralada del nord-oest de Mèxic 
 Sierra Madre Oriental, serralada del nord-est de Mèxic 
 Sierra Madre d'Oaxaca, serralada del sud-centre de Mèxic
 Sierra Madre del Sur, serralada del sud de Mèxic
 Sierra Madre de Chiapas, serralada de Mèxic, Guatemala, El Salvador, i Honduras
 Filipines: Sierra Madre (Filipines), serralada de l'illa de Luzón
 Estats Units:
 Sierra Madre Mountains (Califòrnia), serralada de Califòrnia
 Sierra Madre (Califòrnia), poble de Los Angeles County
 Sierra Madre Range (Wyoming), serralada de Wyoming
 Obres: 
 The Treasure of the Sierra Madre (novel·la), novel·la de 1927 
 The Treasure of the Sierra Madre, pel·lícula de 1948 basada en la novel·la